Трапп — многозначный термин.

Наука 
 Трапп — тип континентального магматизма с огромным объёмом излияния базальта за геологически короткое время.

Топоним 
 Трапп (Ивелин) — коммуна во Франции, в департаменте Ивелин.

Фамилия 
  (1897—1979) — канадский хоккеист, игрок НХЛ в составе клуба «Чикаго Блэкхокс».
  (род. 1957) — немецкий футболист, обладатель кубка УЕФА в составе франкфуртского клуба «Айнтрахт» (1980).
  (род. 1951) — немецкий политик, делегат Федерального собрания (1989).
 Трапп, Георг Людвиг фон (1880—1947) — австро-венгерский военно-морской офицер, супруг Марии фон Трапп.
  (род. 1965) — канадский хоккеист, игрок НХЛ в составе клуба «Баффало Сейбрз».
  (род. 1969) — американский бегун и игрок в американский футбол, чемпион мира в беге на 200 м в помещении (1993).
  (1679—1747) — британский священник и поэт, первый Оксфордский профессор поэзии (1708—1718).
  (1925—2005) — британский классицист, директор Института Варбурга (1976—1990), член Британской академии (с 1980).
  (род. 1945) — американский баскетболист, чемпион НБА в составе клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» (1972).
  (1906—1996) — британский химик-металлург и педагог, член Эдинбургского королевского общества (с 1941).
  (1948—2002) — американский баскетболист, игрок клубов НБА «Атланта Хокс» и «Детройт Пистонс».
 Трапп, Дороти (в замужестве — Кроуэлл) — американский конник, серебряная медалистка чемпионата мира по конному троеборью (1994).
  (род. 1981) — белизский футболист, игрок национальной сборной, чемпион Белиза (2011, 2012).
  (род. 1942) — немецкий тренер по баскетболу, чемпион Германии в качестве тренера клуба «Хаген» (1974).
 Трапп, Кевин (род. 1990) — немецкий футболист.
 Трап, Майк (род. ок. 1947) — американский гонщик на снегоходах, победитель Мирового дерби (1971, 1972).
  (род. 1988) — американский сноубордист, участник Олимпийских игр (2018).
 Трапп, Макс (1887—1971) — немецкий композитор.
 Трапп, Мария фон (1905—1987) — австрийская певица, руководитель семейного хора, супруга Георга фон Траппа.
  (1877—1951) — американский политик, губернатор штата Оклахома (1923—1927).
  (род. 1973) — немецкий химик, лауреат премии Хайнца Майера-Лейбница Немецкого научно-исследовательского общества (2008).
  (род. 1985) — чешский футболист, обладатель Суперкубка Чехии в составе клуба «Виктория» (2011).
  (род. 1946) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Баффало Биллс» и «Сан-Диего Чарджерс».
  (род. 1987) — белизский футболист, игрок национальной сборной.
  (1910—1993) — англиканский священник, епископ Зулуленда (1947—1957) и Бермуд (1970—1976), секретарь Объединённого общества распространения Евангелия (1957—1970).
 Трапп, Эрнст Христиан (1745—1818) — немецкий представитель филантропической педагогики.
 Трапп, Юлий Карлович (1814—1908) — русский фармацевт и фармаколог.
  (ур. Крюгер; род. 1948) — немецкий игрок в настольный теннис. чемпионка Германии в женских парах (1965), чемпионка Европы в составе женской сборной Германии (1968).

  (род. 1968) — немецкий политик, делегат Федерального собрания (2017).

Другое 
 Ганс Трапп — грубый персонаж в чёрной одежде с бородой в фольклоре немецкоговорящих регионов Франции — Эльзаса и Лотарингии.
 «Семья певцов фон Трапп» (1991) — японское аниме.

См. также 
 Трэпп, Уил (род. 1993) — американский футболист.
 Трап

Примечания